Per Convento di Santa Marta si può intendere:
 Chiesa e convento di Santa Marta aSiena
 Chiesa di Santa Marta e monastero ad Asso
 Chiesa e convento di Santa Marta a Roma